Lokroi ist

 die altgriechische Bezeichnung des Stammes der Lokrer, siehe Lokris
 eine nach diesen benannte Gemeinde in Mittelgriechenland, siehe Lokri (Gemeinde)
 die griechische Gründung Lokroi Epizephyrioi in Italien, siehe Locri